Docklands kan henvise til:

 London Docklands; tidligere havneområde i den østlige del af London, nu fortrinsvis erhvervsområde
 Docklands Light Railway; kollektivtilbud i London
 Melbourne Docklands; byfornyelsesprojekt i Melbourne, Australien
 Dublin Docklands, tidligere havneområde omkring floden Liffey i Dublin, Irland